WSU est un sigle

Éducation 
 Washington State University ; 
 Wayne State University ; 
 Weber State University ;
 Western State University College of Law ; 
 Wichita State University ;
 Winona State University ;
 Worcester State University ; 
 Wright State University ;

Sports 
 Women Superstars Uncensored, une fédération de catch américaine ;